Den poté může být:

 Den poté (film, 1909) – americký němý dramatický film z roku 1909 scenáristky Mary Pickfordové
 Den poté (film, 1983) – americký televizní katastrofický sci-fi film z roku 1983 o následcích globální světové jaderné války
 Den poté (film, 2004) – americký katastrofický sci-fi film z roku 2004 o nové době ledové